Position ( ‚Lage‘, ‚Stellung‘) bezeichnet:
 den Ort eines Punktes auf der Erdoberfläche oder im Raum, siehe Standort
 die Koordinaten eines Punktes, siehe Koordinatensystem und Ortsbestimmung
 Soziale Position, den Status einer Person in sozialen Beziehungen
 Meinung, eine subjektive Ansicht bzw. einen Standpunkt
 eine bei einer Sexualpraktik eingenommene Körperhaltung
 den Aufgabenbereich eines Spielers bei Mannschaftssportarten, siehe z. B. Taktik (Fußball)
 Dienstrang, Dienstgrad, berufliche Stellung, siehe auch Karriere
 im Poker die Reihenfolge der Spieler, siehe Position (Poker)
 Position (Magazin), das Magazin der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ)
 im sportlichen Wettkampf die Einordnung in eine Reihenfolge, relativ zur Erreichung des Wettkampfziels
 im Ballett die standardisierte Fußstellung, siehe Fußposition (Ballett)
 Bezeichnung einer Teilleistung in einem Leistungsverzeichnis
 Umschreibung einer Stelle im Personalwesen
 Bilanzposition in einer Bilanz
 offene Positionen im Exposure von Kreditinstituten
 im Kunst- und Museumsbetrieb sowie der Kunstpublizistik einen nicht näher definierten Begriff im Bedeutungsfeld von „Stil“, „künstlerische Handschrift“, „Haltung“, „Meinung“, zuweilen auch im übertragenen Sinn für den Künstler selbst

Siehe auch:

 Positionen, Zeitschrift
 Positionsmarke